Az 5. női sakkvilágbajnokságot a 6. sakkolimpiával egyidejűleg, 1935. augusztus 22–31. között rendezték meg Varsó-ban. A versenyt a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) a hét országból érkezett tíz résztvevővel körmérkőzéses formában rendezte.

A versenyt a csehszlovák színekben induló, de 1921 óta Angliában élő címvédő, Vera Menchik nyerte 100%-os eredménnyel, ezzel ötödször is elhódította a világbajnoki címet. A második helyen a lengyel Regina Gerlecka, a harmadikon az osztrák Gisela Harum végzett. Vera Menchik testvére, Olga Menchik szerezte meg a negyedik helyet. Az angol éljátékost, Agnes Stevensont, az 1931-es női sakkvilágbajnokság bronzérmesét a versenyre utazás közben Poznanban halálos baleset érte.

A végeredmény:

{| class="wikitable"
! # !!Versenyző !!Ország!!1 !! 2 !!3 !!4 !!5 !!6 !!7 !!8 !!9 !!10 !!Pont
|- bgcolor="#ccffcc"
| bgcolor="gold"| 1 || Vera Menchik || || - || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9
|-
| bgcolor="silver"| 2 || Regina Gerlecka || || 0 || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 6½
|-
| bgcolor="cc9966"| 3 || Gisela Harum || || 0 || ½ || - || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 4 || Olga Menchik || || 0 || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 5½
|-
| 5 || H. Thierry ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || - || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 5
|-
| 6 || Edith Holloway || || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || - || 1 || 0 || 1 || 1 || 3½
|-
| 7 || Róża Herman || || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || - || 1 || 1 || 1 || 3½
|-
| 8 || C. Skjönsberg || || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || - || 1 || 0 || 3
|-
| 9 || Natalia Kowalska || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || ½ || 1½
|-
| 10 || A. M. S. O'Shannon || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || - || 1½
|}

Jegyzetek

Források 
Gisela Harum: 'Damenweltmeisterschaftsturnier um den Hamilton-Russel-Pokal.' Wiener Schachzeitung, 1935. október/november ( 20/21), 317-319. o., tabellával
Stanisław Gawlikowski Olimpiady szachowe 1924 - 1974 Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1978.
World Chess Championship (Women) 1927–39 Title Tournaments 
Campeonato Mundo femenino Varsovia 1935

További információk 
B. M. Kazic: International Championship Chess: A complete record of FIDE events', Batsford, 1974, 259-263. o.

Sakkvilágbajnokságok
S